Torrevecchia Pia  – comune italiano in provincia di Pavia
Torrevecchia Teatina  – comune italiano in provincia di Chieti
Torrevecchia  – area urbana di Roma
Torrevecchia  – frazione di Arborea in provincia di Oristano